Osoby o tym nazwisku:
 Stanisław Konczyński – polski działacz podziemia niepodległościowego
 Tadeusz Konczyński – polski poeta, dramatopisarz, scenarzysta